Jewgienij Aleksandrowicz Diemientjew (ros. Евгений Александрович Дементьев, ur. 17 stycznia 1983 w Chanty-Mansyjsku) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata oraz czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jewgienij Diemientjew pojawił się w 2001 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie zdobył złoty medal w sztafecie, był siódmy na dystansie 30 km techniką dowolną, a w sprincie był dwudziesty. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, przy czym na mistrzostwach świata Juniorów w Sollefteå w 2003 roku zdobył brąz na 30 km techniką dowolną oraz złoto na 10 km techniką klasyczną i sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 2003 roku w Kawgołowie, zajmując trzynaste miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów PŚ Diemientjew stawał pięciokrotnie, po raz pierwszy dokonał tego 21 lutego 2004 roku w szwedzkiej miejscowości Umeå, gdzie był drugi w biegu na 15 km klasykiem. W biegu tym wyprzedził go jedynie reprezentant gospodarzy Mathias Fredriksson, a trzeci był Estończyk Jaak Mae. Nieco ponad rok później Rosjanin odniósł swoje pierwsze i jedyne zwycięstwo, 19 marca 2005 roku w Falun był najlepszy w biegu łączonym na 30 km. Później zajmował kolejno drugie miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym 14 stycznia 2006 roku w Lago di Tesero, trzecie miejsce w biegu na 15 km klasykiem 13 grudnia 2006 roku w Cogne oraz trzecie miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym trzy dni później w La Clusaz. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnął w sezonie 2004/2005, który ukończył na dziewiątej pozycji, a w klasyfikacji dystansowej był szósty.

W 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, gdzie indywidualnie zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce, ale wspólnie z Nikołajem Pankratowem, Wasilijem Roczewem i Nikołajem Bolszakowem zdobył brązowy medal w sztafecie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Sapporo zajął 22. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył srebro w sztafecie. Drugie miejsce drużynowo Rosjanie z Diemientjewem w składzie zajęli także podczas mistrzostw świata w Libercu w 2009 roku, a indywidualnie zajął 22. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną. W międzyczasie brał także udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie zwyciężył w biegu łączonym na 30 km, wyprzedzając Norwega Frode Estila i Włocha Pietro Pillera Cottrera. Na tych samych igrzyskach zdobył ponadto srebrny medal w biegu na 50 km techniką dowolną, przegrywając jedynie z Włochem Giorgiem Di Centą i minimalnie wyprzedzając reprezentanta Austrii Michaiła Botwinowa.

W sierpniu 2009 roku, po podaniu do publicznej wiadomości informacji przez Rosyjską Federację Narciarską o stosowaniu przez niego zabronionego środka - erytropoetyny (EPO) – zadecydował o zakończeniu kariery sportowej. Mimo to nałożono na niego oficjalnie dwuletnią dyskwalifikację oraz odebrano Rosjanom srebrny medal zdobyty w sztafecie podczas MŚ w Libercu. Test antydopingowy został przeprowadzony w styczniu 2009 roku podczas zawodów narciarskiego Pucharu Świata we Włoszech. W listopadzie 2011 roku powrócił do czynnego uprawiania sportu. W pierwszym po przerwie pucharowym starcie, 5 lutego 2012 roku zajął czwarte miejsce w biegu łączonym na 30 km w Rybińsku. W sezonie 2011/2012 punktował jeszcze dwa razy i ostatecznie zajął 65. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Chanty-Mansyjsku